Стефан Иосифович Мрочковский (1885 — 1967) — советский разведчик-нелегал, корпусной комиссар (1935).

Биография 
Родился в семье рабочего-кожевника. Окончил реальное училище и юридический факультет Харьковского университета. Член РСДРП с 1905 года. Присяжный поверенный, кроме русского владел французским, английским и немецким языками. В 1917–1918 председатель Елисаветградского ревкома, партизан в УНР. В 1919 был схвачен деникинцами, бежал. В 1919–1921 агитатор-пропагандист и сотрудник органов народного образования в Елисаветграде, Кисловодске, Харькове и Москве.

С ноября 1921 до марта 1925 член российско-украинской делегации на «смешанных СССР и Польши реэвакуационной и специальной комиссиях». В 1925–1927 юрисконсульт, член и председатель правления АО «Метахим» и «Берсоль», через которые осуществлялись некоторые из секретных программ советско-германского военного сотрудничества. В 1927–1928 (перерыв в деятельности возможно связан с побегом его помощника С. Н. Сойбельмана в одну из стран Латинской Америки, с присвоением выделенных на оперативные цели денежных средств) и в 1939–1940 возглавлял советско-германскую фирму «Востваг», имевшую филиалы во многих странах мира и входившую в мобилизационную сеть коммерческих предприятий советской военной разведки за рубежом, был начальником этой сети в 1928–1939.

С приходом А. Гитлера к власти в 1933 супругам Мрочковским пришлось уехать из Германии во Францию. В 1940 арестован режимом Виши, и заключён в концлагерь, впоследствии освобождён. Потом перебрался в США, где работал под именем Базилиуса Бухгольца. Ликвидировав, в соответствии с приказом (по некоторым сведениях на основании мнения Ф. И. Голикова), «Востваг» и другие организации МСКП, по вызову Центра покинул страну 16 ноября 1942 и через Ближний Восток вернулся в СССР. Ввиду нахождения на нелегальном положении помощь в оформлении необходимых документов задним числом ему оказал посол СССР в США М. М. Литвинов имевший связи в Госдепартаменте. 

18 января 1943 арестован, в апреле того же года в Советский Союз убыла его семья, однако когда они приехали в столицу, С. И. Мрочковский уже находился в заключении. Обвинялся в том, что являлся германским и французским шпионом, в участии в антисоветской троцкистской организации, в том, что «расшифровал возглавляемую им сеть перед иностранными разведками», что «возглавляемые им фирмы были засорены иностранными шпионами», в «клевете на внешнюю и внутреннюю политику ВКП)б) и Советского правительства».

После допросов, на которых отверг все предъявляемые обвинения, 9 лет просидел в тюрьме под следствием в строгой изоляции, при этом не допрашивался годами. Лишь 26 августа 1952 года был приговорён Военной коллегией Верховного суда СССР к 15 годам лишения свободы по обвинению в антисоветской деятельности.

23 июля 1953 приговор был отменён, 20 августа того же года освобождён из под стражи. Восстановлен в кадрах армии, но уже 26 октября вышел в отставку по болезни, персональный пенсионер с того же года. 12 августа 1954 восстановлен в рядах КПСС как её член с 1905 с перерывом в партийном стаже с января 1943 до июля 1953. Похоронен на Новодевичьем кладбище, некролог опубликован в «Красной звезде» 26 февраля 1967.

Воинские звание 
 корпусной комиссар (16 декабря 1935).

Награды 
 орден Ленина (после 1953)
 Орден Красного Знамени (5.11.1954)
 Орден Красной Звезды
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Примечания

Литература 
 
 
 Прудникова Е. А., Горчаков О. А., Попов А. Ю., Цветков А. И., Папоров Ю. Н. Легенды ГРУ. — Нева, 2005. — ISBN 978-5-7654-4605-8.
 Алексеев М. А., Колпакиди А. И., Кочик В. Я. Энциклопедия военной разведки. 1918-1945 гг. — М., 2012. — С. 543-544.
 Болтунов М. Е. Разведчики, изменившие мир / Михаил Болтунов. - Москва : Алгоритм, 2009. - 269,[2] с. ; 21 см. - (Щит и меч : к 90-летию ВЧК). - ISBN 978-5-9265-0606-5 (в пер.)
 Прудникова Е. А. Колпакиди А. И. Двойной заговор. Тайны сталинских репрессий. — М.: ОЛМА Медиа Групп, 2006. — ISBN 5-373-00352-2, ISBN 5-7654-4932-8.
 Звягинцев В. Е. Война на весах Фемиды. Война 1941-1945 гг. в материалах следственно-судебных дел. — М.: Терра, 2006. — ISBN 5-275-01309-4.

Ссылки 
 Кто вы, мистер Томсон? Советский разведчик или американский миллионер?
 Биография на сайте Хронос
 Энциклопедия Министерства обороны Российской Федерации
 Центр генеалогических исследований
 Для пользы дела или ради «сенсации»?

Революционеры России
Выпускники юридического факультета Харьковского университета
Участники Гражданской войны в России (красные)
Корпусные комиссары
Репрессированные в СССР
Реабилитированные в СССР
Разведчики СССР
Разведчики-нелегалы
Сотрудники ГРУ
Похороненные на Новодевичьем кладбище